Fornovesi – abitanti di Fornovo San Giovanni
Fornovesi – abitanti di Fornovo di Taro